Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 33. Европском првенству у у дворани 2015. у Прагу одржано је 5. и 7. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није бранила Кристина Шваниц из Немачке

Земље учеснице 
Учествовало је 15 такмичарки из 13 земаља.

  Белорусија (2)
  Бугарска (1)
  Данска (1)
  Естонија (1)
  Италија (1)
  Мађарска  (1)
  Немачка (2)
  Пољска (1)
  Русија (1)
  Словачка (1)
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичарки у бацању кугле у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1.||Јулија Леонтјук|| ||19,00||16. јануар|| 2. СРЛ  
|-
| 2.||Анита Мартон|| ||18,60||7. фебруар|| 4. СРЛ 
|-
| 3.|| Радослава Мавродијева|| ||18,34||11. фебруар|| 5. СРЛ
|-
| 4.||Алена Абрамчук|| ||18,31||7. фебруар|| 7 СРЛ  
|-
| 5.||Кјара Роза ||  ||18,21||31. јануар|| 8. СРЛ
|-
| 6.||Јулајка Николети|| ||17,97||24. јануар||10. СРЛ 
|-
| 6.||Анастасија Подољска|| ||17,97||7. фебруар||10. СРЛ
|-
| 8.||Галина Облешчук|| ||17,94||13. фебруар||12. СРЛ
|-
| 9.||Лена Урбаниак|| ||17,79||21 фебруар||13. СРЛ
|-
| 10.||Динизе Хинрик|| ||17,74||21. фебруар||14. СРЛ 
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Квалификациона норма за учешће на Првенству износила је 16,00 метара.

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 

 Квалификације 
Квалификациона норма за пласман 8 такмичаарки у финале износила је 17,85 метара (КВ). Норму су испуниле само две такмичарке, остале су се пласирале на основу постигнутог резултата (кв''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 33. Европског првенства у дворани 1970—2015.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕП 2015. на сајту ЕАА
 Комплетни резултаи ЕПд 2015. на сајту maik-richter.de

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани